Fort Washington bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fort Washington (Maryland)
 Fort Washington (Massachusetts), eingetragen im National Register of Historic Places unter ID-Nr. 73000284
 Fort Washington (New York), historische Befestigungsanlage in New York City
 Fort Washington (Ohio), ein früherer Grenzposten
 Fort Washington (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Fort Washington State Park, Pennsylvania
 Fort Washington Park, Maryland
 Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges fand 1776 die Schlacht von Fort Washington statt.